
Molekulska formula -{C13H12N4O2}- se može odnositi na:
 8-Fenilteofilin
 Lumiflavin